Marcus Burghardt (Zschopau, 30 juni 1983) is een Duits voormalig wielrenner.

Belangrijkste overwinningen 

2007
Gent-Wevelgem
3e en 5e etappe Drei-Länder-Tour
2008
18e etappe Ronde van Frankrijk
2010
5e en 7e etappe Ronde van Zwitserland
Puntenklassement Ronde van Zwitserland
2013
Bergklassement Ronde van Romandië
2017
 Duits kampioen op de weg, Elite

Resultaten in voornaamste wedstrijden 
(*) tussen haakjes aantal individuele etappe-overwinningen
|
|}

Ploegen 
 2004 –  T-Mobile Team (stagiair vanaf 1 september)
 2005 –  T-Mobile Team
 2006 –  T-Mobile Team
 2007 –  T-Mobile Team
 2008 –  Team Columbia 
 2009 –  Team Columbia-HTC 
 2010 –  BMC Racing Team
 2011 –  BMC Racing Team
 2012 –  BMC Racing Team
 2013 –  BMC Racing Team
 2014 –  BMC Racing Team
 2015 –  BMC Racing Team
 2016 –  BMC Racing Team
 2017 –  BORA-hansgrohe
 2018 –  BORA-hansgrohe
 2019 –  BORA-hansgrohe
 2020 –  BORA-hansgrohe
 2021 –  BORA-hansgrohe

Externe link 

Duits wielrenner